Arauca může znamenat:

 Arauca (město) – město v Kolumbii
 Arauca (departement) – departement v Kolumbii
 Arauca (řeka) – řeka v Kolumbii